Eurybregma är ett släkte av insekter som beskrevs av Scott 1875. Eurybregma ingår i familjen sporrstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sporrstritar
Eurybregma